Lista zawiera wszystkich żużlowców, którzy w startowali w żużlowej Grand Prix od początku jej istnienia (tj. od 1995).

Uwaga! Na liście znajdują się jedynie ci zawodnicy, którzy wystartowali w Grand Prix minimum jeden bieg – na liście brak żużlowców stanowiących „rezerwy toru” (wyjątek: chyba że wystartował w Grand Prix).

Stan na 18 marca 2022

Uwagi 

Grand Prix na żużlu
Żużlowcy